Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Utah 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Svetlana Černeva e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Rosalyn Fairbank e Beverly Mould 7–5, 6–2.

Teste di serie 

 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (Campionesse)
 Rosalyn Fairbank /  Beverly Mould (finale)

 Sandy Collins /  Mary Lou Daniels (quarti di finale)
 Penny Barg /  Camille Benjamin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Utah 1985